Nesomyrmex — род мелких муравьёв (Formicidae) из подсемейства Myrmicinae.

Распространение 
Неотропика. Афротропика, Ближний Восток.

Описание 
Мелкие муравьи (длина около 3—5 мм) желто-коричневого цвета, похожие на представителей рода . Усики рабочих 11-12 члениковые. Формула щупиков 5-3. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито.

Систематика 
Около 50 видов, включая 2 ископаемых вида. Род относится к трибе Crematogastrini (ранее в Formicoxenini). Ранее рассматривался в качестве подрода в составе рода . Представители мадагаскарской эндемичной группы видов hafahafa отличаются от всех других видов тем, что обладают тремя парами дорзальных шипиков: пронотальные шипы, проподеальные шипы и антеро-дорзальные шипы на узелке петиоля (Nesomyrmex capricornis, N. hafahafa, N. medusus, N. spinosus).

 
 Nesomyrmex angulatus (Mayr, 1862)
 Nesomyrmex antoinetteae Mbanyana & Robertson, 2008
 Nesomyrmex antoniensis (Forel, 1912)
 Nesomyrmex argentinus (Santschi, 1922)
 Nesomyrmex asper (Mayr, 1887)
 
 Nesomyrmex brasiliensis (Kempf, 1958)
 Nesomyrmex braunsi (Forel, 1912)
 (=Dilobocondyla (Tetramyrma) braunsi)
 Nesomyrmex brevicornis
 Nesomyrmex brimodus (Bolton, 1995)
 Nesomyrmex brunneus
 
 †Nesomyrmex caritatis (De Andrade, Baroni Urbani, Brandão & Wagensberg, 1999)
 Nesomyrmex cataulacoides (Snelling, 1992)
 Nesomyrmex cederbergensis Mbanyana & Robertson, 2008
 Nesomyrmex cingulatus
 Nesomyrmex clavipilis Wheeler, 1910 
 
 Nesomyrmex costatus (Emery, 1896)
 Nesomyrmex denticulatus (Mayr, 1901)
 †Nesomyrmex dominicanus (De Andrade, Baroni Urbani, Brandão & Wagensberg, 1999) — Доминиканский янтарь
 
 Nesomyrmex echinatinodis (Forel, 1886)
 (=Leptothorax (Caulomyrma) echinatinodis)
 Nesomyrmex edentates
 Nesomyrmex entabeni Mbanyana & Robertson, 2008
 Nesomyrmex evelynae (Forel, 1916)
 
 
 Nesomyrmex ezantsi Mbanyana & Robertson, 2008
 Nesomyrmex flavigaster
 Nesomyrmex flavus
 
 Nesomyrmex gibber (Donisthorpe, 1946)
 (=Ireneopone gibber)
 
 Nesomyrmex grisoni (Forel, 1916)
 
 Nesomyrmex hengshanensis
 
 Nesomyrmex humerosus (Emery, 1896)
 Nesomyrmex innocens (Forel, 1913)
 Nesomyrmex inye Mbanyana & Robertson, 2008
 Nesomyrmex itinerans (Kempf, 1959)
 Nesomyrmex karooensis Mbanyana & Robertson, 2008
 Nesomyrmex koebergensis Mbanyana & Robertson, 2008
 Nesomyrmex larsenae Mbanyana & Robertson, 2008
 Nesomyrmex longiceps
 Nesomyrmex madecassus (Forel, 1892)
 Nesomyrmex mcgregori Mbanyana & Robertson, 2008
 
 
 Nesomyrmex minutus
 Nesomyrmex mirassolis (Diniz, 1975)
 
 Nesomyrmex nanniae Mbanyana & Robertson, 2008
 Nesomyrmex nitidus
 Nesomyrmex njengelanga Mbanyana & Robertson, 2008
 Nesomyrmex pittieri (Forel, 1899)
 Nesomyrmex pleuriticus (Kempf, 1959)
 Nesomyrmex pulcher (Emery, 1917)
 Nesomyrmex punctaticeps
 
 Nesomyrmex retusispinosus (Forel, 1892)
 Nesomyrmex ruani Mbanyana & Robertson, 2008
 
 Nesomyrmex rutilans (Kempf, 1958)
 Nesomyrmex saasveldensis Mbanyana & Robertson, 2008
 Nesomyrmex schwebeli (Forel, 1913)
 Nesomyrmex sculptiventris (Mayr, 1887)
 Nesomyrmex sellaris
 Nesomyrmex sikorai (Emery, 1896)
 Nesomyrmex simoni (Emery, 1895)
 Nesomyrmex spininodis (Mayr, 1887)
 
 Nesomyrmex stramineus (Arnold, 1948)
 
 
 Nesomyrmex tonsuratus (Kempf, 1959)
 Nesomyrmex tshiguvhoae Mbanyana & Robertson, 2008
 Nesomyrmex vannoorti Mbanyana & Robertson, 2008
 Nesomyrmex vargasi Longino, 2006
 Nesomyrmex vicinus (Mayr, 1887)
 (=Leptothorax vicinus)
 Nesomyrmex wilda (Smith, 1943)
 Nesomyrmex zaheri
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Bolton B. (2003). Synopsis and classification of Formicidae. — Mem. Am. Entomol. Inst. 71: 1—370.
 Kempf, W. W. (1959). A synopsis of the New World species belonging to the Nesomyrmex-group of the ant genus Leptothorax Mayr (Hymenoptera: Formicidae). — Studia Entomologica (n.s.), 2:391—432.
Nesomyrmex
Роды муравьёв
Насекомые Южной Америки
Таксоны, описанные Уильямом Уилером